William de Londres ist der Name folgender Personen:

* William de Londres († 1131), anglonormannischer Adliger
 William de Londres († 1211), anglonormannischer Adliger